Jean Bourrat (1859-1909), homme politique français ;
 Patrick Bourrat (1952-2002), journaliste français ;
 Toine Bourrat (1968-), femme politique française.